Комитет скептических расследований (, сокр. CSI, прежнее название Комитет по научному расследованию заявлений о паранормальных явлениях (, сокр. CSICOP) — исследовательская и просветительская организация, действующая под эгидой американской некоммерческой организации . Деятельность CSI направлена на поощрение использования принципов научного скептицизма при расследовании свидетельств очевидцев паранормальных явлений и заявлений представителей маргинальных наук.

Комитет учреждён в 1976 году по инициативе американского философа-гуманиста Пола Куртца.

Создание 
В связи с ростом интереса к паранормальным явлениям в США в 1970-х годах возникли опасения, что в стране набирает влияние иррационализм. Это подтолкнуло профессора философии Пола Куртца к созданию CSICOP на специально созванной конференции Американской гуманистической ассоциации (АГА), прошедшей 30 апреля — 1 мая 1976 года в отделении университета Буффало в Амхерсте.

Ещё в 1975 году Куртц организовал сбор подписей под заявлением «Возражения против астрологии» (), которое было поддержано 186 учёными и опубликовано в издаваемом АГА и редактируемом Куртцом бюллетене The Humanist. По сведениям самого Куртца, заявление было также разослано во все газеты США и Канады. Полученная поддержка побудила Куртца пригласить «столько скептически настроенных учёных, сколько он мог найти» на конференцию, целью которой было создание новой организации, которая занималась бы критическим исследованиям широкого круга паранормальных явлений. В числе приглашённых были Мартин Гарднер, , Джеймс Рэнди, Марчелло Труцци, которые уже были членами похожего, но непопулярного, объединения Resources for the Scientific Evaluation of the Paranormal (RSEP). Куртц сумел убедить их распустить свою организацию и вступить в CSICOP вместе с другими членами RSEP, среди которых Карл Саган, Айзек Азимов, Б. Ф. Скиннер и Филип Класс.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Научный скептицизм
Организации США